Чува́шия в филатели́и — совокупность филателистических материалов (знаков почтовой оплаты, штемпелей и т. д.), посвящённых Чувашии или тематически связанных с ней.

Краткое описание 
Чувашия, её история, быт и знаменитые люди нашли отражение на некоторых почтовых марках и других филателистических материалах дореволюционной эпохи, Советского Союза и Российской Федерации, а также ряда иных государств.

Министерством связи СССР и Почтой России издавались почтовые марки, художественные маркированные и немаркированные почтовые конверты, сюжеты которых имели отношение к Чувашии.

Коллекционный интерес при разработке чувашской темы могут также представлять соответствующие календарные, франкировальные, льготные и специальные почтовые штемпели.

Почтовые марки

Российская империя

Домарочный период 
Имеются некоторые сведения о раннем развитии почтовой службы на территории Чувашии. Так, в 1820 году в Цивильске, на тракте Москва—Казань была открыта первая почтовая станция.

Земская почта 

В 1867 году в Алатырском уезде Симбирской губернии была учреждена земская почта. Для местных почтовых нужд были выпущены земские почтовые марки номиналом в 1 и 2 копейки. Они имели прямоугольную рамку из знаков типографского набора и надпись «Алатырская земская почта». Однокопеечная марка сохранилась лишь в трёх экземплярах и является раритетом. В то же время распространено значительное число фальсификатов обеих марок.

Известно, что при обращении коллекционеров в Алатырскую земскую управу с просьбой снабдить их марками этого уезда чиновники управы отказывали им, ссылаясь на сугубо местное назначение земских знаков почтовой оплаты. Вероятно, это было одной из причин, почему алатырские земские марки являются чрезвычайно редкими.

Советский период 
В советское время выходили три почтовые марки, непосредственно посвящённые Чувашии:
 1933 — «Чуваши», марка самого высокого номинала в 35 копеек в серии «Народы СССР», тираж 150 тыс., художник С. Новский;                                                                                                                                                                                          
 1960 — «Чувашская АССР. Чебоксары», из серии «Столицы автономных советских социалистических республик», номинал 40 копеек, тираж 2 млн, , гравюра И. Мокроусова;
 1970 — «Чувашская АССР. Дом правительства в Чебоксарах», из серии «50-летие автономных советских социалистических республик», номинал 4 копейки, тираж 5 млн, художник Ю. Косоруков, гравюра И. Мокроусова.
1982 — «Планер Г-11 (Гр-29), 1941 г.», выпускался в г. Шумерля с 11.1941 по 6.1942 г.

Кроме этого, были выпущены почтовые миниатюры, на которых были запечатлены прославленные уроженцы чувашской земли, в том числе легендарный командир Гражданской войны Василий Чапаев (родился в Будайке) и дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Андриян Николаев (родился в Шоршелах).

Марки иных государств 

Космонавт А. Г. Николаев из Чувашии удостаивался чести быть изображённым на нескольких зарубежных марках, отмечавших его полёт на космических кораблях «Восток-3» и «Союз-9».

Почтовые конверты 
В таблице ниже даны основные виды художественных маркированных конвертов на чувашскую тематику, которые были подготовлены Министерством связи СССР и Почтой России в период 1957—2009 годов.

Специальные гашения 
Известен ряд специальных гашений, производившихся официально Министерством связи СССР и Почтой России, которые можно отнести к чувашской теме. Кроме того, значительное количество спецгашений, посвящённых космонавту А. Николаеву, было сделано клубами филателистов (на клубных конвертах и картмаксимумах).

Фантастические выпуски 
От имени Чувашии в постсоветское время распространялись марки, которые на самом деле не являются почтовыми и имеют спекулятивный характер.

См. также 
 Филателия
 Чебоксары
 Чувашия
 :n:Чувашия отмечает 80-летие со дня рождения космонавта А. Н. Николаева

Примечания

Литература 
 Васильев Л. Почтовой карточке — полёт нормальный! // Советская Чувашия. — 2009. — 11 апреля. 
 Васильев Л. Конверт на орбите // Советская Чувашия. — 2009. — 2 сентября. 
 Пейков Н. С маркой по Чувашии // Советская Чувашия. — 1974. — 31 декабря. (О филателии в Чувашском государственном педагогическом институте.)
 Фролов В. Весь мир на ладони // Чебоксарские новости. — 2007. — 9 августа.

Ссылки 

 
 
 
 
 

Россия в филателии
Филателия